Ahmed Zaki – attore egiziano
 Ahmed Zaki – politico maldiviano
 Ahmed Zaki Yamani – politico saudita
 Aḥmad Muḥammad Shafīq Zakī – politico e generale egiziano